Le Match des champions est le nom donné à différentes compétitions sportives opposant le champion de France de la première division au vainqueur de la Coupe de France de la saison précédente :

 Match des champions (basket-ball masculin)
 Match des champions (basket-ball féminin)
 Match des champions (hockey sur glace)

Voir aussi 
 Trophée des champions